Контра́сты или Contrasts — международный фестиваль современной музыки, который проводится во Львове (Украина), ежегодно с 1995 года. Концепция фестиваля направлена на представление «современной украинской музыки в контексте мирового музыкального искусства» и «раскрытие многообразия современных форм, стилей, жанров и интерпретаций». Как правило, фестиваль проходит в сентябре и октябре. Наряду с такими фестивалями, как «Два дня и две ночи новой музыки», «Киевский музыкальный фестиваль» и другими, «Контрасты» является одним из ведущих фестивалей современной классической музыки на Украине.

Начиная с первых дней существования фестиваля его концепция ориентировалась на авангардную и экспериментальную музыку (моделью для организаторов послужила «Варшавская осень»), однако, со временем эти направления стали менее радикальными.
В последние годы экспериментальный вектор вновь приобретает доминирующий статус.

Основатели «Контрастов» — дирижёр Роман Ревакович, композитор Юрий Ланюк и музыковед Ярема Якубяк. Члены художественного совета — Мирослав Скорик (председатель) и Александр Щетинский. Директор фестиваля — Владимир Сивохип.

В программе «Контрастов» — произведения современных композиторов, в частности премьеры, а также классика 20 века и прошлых эпох. Программы некоторых концертов сочетают «старую» (произведения эпохи барокко или классицизма) и «новую» (сочинения современных композиторов) музыку. Среди известных участников фестиваля Кшиштоф Пендерецкий (1996, 1999), Гия Канчели (2014), Арво Пярт (2001), София Губайдулина (2012), Зигмунд Краузе (2008), Саулюс Сондецкис (2006), Леонид Грабовский (2010), Богуслав Шеффер (2005), Эльжбета Сикора (2011) и другие.

См. также 
 КиевМузикФест
 Варшавская осень
 LvivMozArt

Ссылки 
 Официальный сайт
 Национальный институт украинско-российских отношений 
 
 Статья «Дзеркалі тижня»

Комментарии 

Музыкальные фестивали по алфавиту
Музыкальные фестивали Украины
Музыка XX века
Фестивали академической музыки
Появились в 1995 году на Украине
Культура Львова
История Львова
Фестивали, появившиеся в 1995 году